Айме Хансен (род. 1962) — эстонская поэтесса, писательница и художница.

В 1980 году она окончила Таллинскую 42-ю среднюю школу и в 1987-м на филологическом факультете Тартуского государственного университета заочно выучилась на эстонского филолога. Она работала языковым учителем и журналистом, специализируясь на культуре и рассказах о природе, занималась визуальным театром и выступательным искусством в Эстонии и за границей.

Стихотворения Айме Хансен характеризует сильная визуальность, откровенность и религиозный импульс.

Прозаическая книга «Джайпур-Дели-Гималаи: рассказы из чемодана» содержит тринадцать рассказов, которые инспирируют жизненный и путешественнический опыт автора, соприкосновение с другими культурами, а также её продолжительный интерес к восточным религиям, мистике и психологии.

С 5 октября по 24 ноября 2013 в башне Кик-ин-де-Кёк (Таллин) проходила выставка Хансен под названием «Волшебные зеркала», где была представлена цифровая живопись на восточную тематику.

Айме Хансен — член Эстонского союза писателей.

Произведения 
 «Родной ветер», 1982
 «Путешествие на остров змей», 1990
 «Джайпур-Дели-Гималаи:рассказы из чемодана», 2009
 «Я был Ангелом на море», 2011
 «Из Эстонии в Лондон: одеваем шляпу, ботинки на голову», 2011
 «Новая Зеландия в словах и картинках», 2011

Примечания 

Эстонские писатели
Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1962 году
Родившиеся 16 августа
Писатели СССР